Порумбару () — румынская фамилия. Известные носители:

 Порумбару, Ольга (1919—2010) — американская актриса и архитектор румынского происхождения.
 Порумбару, Эмануэль (1845—1921) — румынский государственный, политический и общественный деятель.